Lohmann-Affäre bezeichnet:

Lohmann-Affäre (Weimarer Republik)
Lohmann-Affäre (Schleswig-Holstein)